Lerius ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph van Lerius (1823–1876), belgischer Maler
 Theodor van Lerius (1819–1880), belgischer Jurist und Schriftsteller